A Debreceni VSC egy professzionális labdarúgóklub.

Szezonok
Utolsó elszámolt mérkőzés: 2023. március 18.
Dőlttel a jelenleg még le nem zárult kiírás(oka)t illetve az abban elért helyezést jelöltük.
A Σ, összesen sorban csak az elsőosztályú eredményeket vettük figyelembe.

Színkódok

Megjegyzés
1: Ligakupa 2007-ben lett kiírva először és a 2014–15-ös szezonban utoljára
2: Szuperkupa 1992-ben lett kiírva először
3: A II. világháború miatt félbeszakadt
4: Keleti csoport
5: Az erőviszonyok tisztázása véget összevonták az első és a másodosztály 28 csapatát és a két tizennégyes csoportból az első öt-öt került a legjobb tízbe, akik megmérkőztek a bajnoki címért.
6: Csak őszi idény volt a szezonban és nem volt kieső
7: Nem rendezték meg, mivel a bajnok és kupagyőztes csapat ugyanaz volt az előző szezonban

Rövidítések
Fejléc: M: mérkőzés | GY: győzelem | D: döntetlen | V: vereség | GK: gólkülönbség | RG: rúgott gól | KP: kapott gól | Kül.: gólkülönbség | Hely.: helyezés 
Eredmények: GY: győzelem | D: döntős | 1/2D: elődöntős | 1/4D: negyeddöntős | 1. K: 1. kör | 3. K: 3. kör | CSS: csoport-selejtező | CSK: csoportkör | RJ: rájátszás
| 1. SK: 1. selejtezőkör | 2. SK: 2. selejtezőkör | 3. SK: 3. selejtezőkör | L128: legjobb 128 között | L64: legjobb 64 között | L32: legjobb 32 között | L16: legjobb 16 között

Jegyzetek

Külső hivatkozások

A magyar labdarúgócsapatok szezonjai